Молитвосло́в (моли́твенник) () — сборник молитв.

Этимология 
В греческой церкви в древности сборник молитв называли «евхологион» (, от  — «молитва»  и  — «говорить; собирать»), которое на славянский и русский язык переводят как «молитвослов». 
   
В настоящее время в Русской православной церкви сборники молитв чаще именуют «молитвословами», чем «молитвенниками».

Типичный православный молитвослов содержит в себе утренние и вечерние («на сон грядущим») молитвы, а также правило ко Святому Причащению (которое включает 3 канона и Последование ко Святому Причащению), то есть самые употребительные молитвы для домашнего (келейного) чтения. Обычно в молитвословы включают также Благодарственные молитвы по Святом Причащении. В православный молитвослов могут входить и другие молитвы, состав которых может значительно различаться.

См. также 
 Толковый православный молитвослов
 Иерейский молитвослов
 Канонник
 Акафистник
 Правильник
 Следованная Псалтирь

Примечания

Издания 
 Православный молитвослов с параллельным переводом, объяснениями и примечаниями Николая Нахимова. Издание исправленное и дополненное. Киев: Пролог, 2003. 490 с. ISBN 966-96342-1-0

Ссылки 

 Азбука веры. «Молитвослов»

Христианские богослужебные книги
Молитвы